Топологическая энтропия — в теории динамических систем неотрицательное вещественное число, которое является мерой сложности системы.

Определение 

Пусть задано непрерывное отображение T метрического компакта (X,d) в себя. Тогда метрика  на X определяется как
 
иными словами, это максимальное расстояние, на которое орбиты x и y расходятся за n итераций. Далее, для заданного  говорят, что множество — -отделённое, если попарные -расстояния между его точками не меньше , и мощность наибольшего такого множества обозначается через .
Тогда топологической энтропией отображения T называется двойной предел
 

Эта же величина может быть определёна иначе: если обозначить через  мощность наименьшей -сети, то
 

Эквивалентность этих определений легко выводится из неравенств  Стоит отметить, что и то, и другое определение формализуют следующее нестрогое понятие: для неизвестной начальной точки, какое количество информации нужно получить в расчёте на одну итерацию, чтобы предсказать большое количество итераций с небольшой фиксированной ошибкой.

Литература 
 
 Dmitri Anosov (2001), «T/t093040», in Hazewinkel, Michiel, Encyclopedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4
 

Теория информации
Динамические системы
Топология
Энтропия